Papazoglou ou Papázoglou est un nom propre grec qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1995-), nageuse grecque de nage synchronisée ;
 Fanoula Papazoglou (1917-2001), épigraphiste et historienne macédonienne ;
 Leonídas Papázoglou (1872-1918), photographe grec ;
 Níkos Papázoglou (1948-2011), chanteur, musicien, compositeur et producteur grec ;
 Thanásis Papázoglou (1988-), footballeur grec ;
 , également connu comme Agouris (1896-1943), musicien et compositeur folklorique grec.

Patronyme grec